Il doppio del Brasil Open 2003 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Scott Humphries e Mark Merklein erano i detentori del titolo, ma Todd Perry e Thomas Shimada li hanno battuti 6–2, 6–4.

Teste di serie

  Gastón Etlis /  André Sá (primo turno)
  Scott Humphries /  Mark Merklein (finale)

  Nathan Healey /  Jordan Kerr (primo turno)
  Martín García /  Graydon Oliver (semifinali)

Tabellone

Finali

Collegamenti esterni

Brasil Open 2003
ATP Tour 2003